Grana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novog Marofa, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 575 stanovnika te 175 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji